Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Laurence Tieleman che ha battuto in finale Paul Wekesa 7-5, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ronald Agénor (secondo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)
 Paul Wekesa (finale)

 Lionnel Barthez (secondo turno)
 Hendrik Jan Davids (secondo turno)
 Laurence Tieleman (Campione)
 Patrick Baur (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1994